Verșești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Verșești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Verșești (Neamț), Dorf im Kreis Neamț